Olivier Jacque
  Sid Jensen

J